И́горь Никола́евич Жда́нов:

 Жданов, Игорь Николаевич (1937—2005) — российский поэт, прозаик, переводчик.
 Жданов, Игорь Николаевич (1920—1996) — латвийский и советский шахматист.